Откур може да се односи на:

 Откур (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Откур (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Откур Романеш, насељено место у Француској, у департману 	Ен